Voděrady kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Voděrady (okres Blansko)
 Voděrady (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Voděrady (okres Ústí nad Orlicí)
 Černé Voděrady in het district Praha-východ
 Polní Voděrady in het district Kolín
en naar
 Voderady (Slowakije), een gemeente in Slowakije